Палава́с-ле-Фло () — муніципалітет у Франції, в регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 11 км на південний схід від Монпельє.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2010 року в муніципалітеті нараховувалося 3635 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6470,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Палавас-ле-Фло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Еро

Примітки 

Муніципалітети департаменту Еро